Волгово — название населённых пунктов в России:

 Волгово — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Волгово — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.